Парк архипелага Ла-Маддалена (). Охраняемая зона включает в себя все острова муниципалитета Ла-Маддалена, к которым скоро присоединится акватория вновь создаваемого международного морского парка Бокке-ди-Бонифацио. Это единственный заповедник Италии, принадлежащий муниципальным властям, и первый заповедник на Сардинии вообще.

Ссылки 
 Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena 

Национальные парки Италии
Природа Сардинии
Достопримечательности Сардинии
Охраняемые природные территории, появившиеся в 1994 году